Machowski ist der Familienname folgender Personen:

 Nils Machowski (* 2004), deutscher Basketballspieler
 Sebastian Machowski (* 1972), deutscher Basketballtrainer